Лебеде́нко — поширене українське прізвище.

Відомі носії 
 Лебеденко Іван Анатолійович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лебеденко Іван Максимович (1921—1980) — підполковник, учасник німецько-радянської війни, генерал-лейтенант, Герой Радянського Союзу,
 Лебеденко Микита Федотович (1899—1956) — радянський воєначальник періоду німецько-радянської війни, генерал-лейтенант, Герой Радянського Союзу,
 Лебеденко Олександр Вікторович ( 1989) — український футболіст.
 Лебеденко Олександр Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лебеденко Орест Зіновійович ( 1998) — український футболіст.

Див. також 
 Лебеденко (село) — село в Молдові.